One of the Boys, Katy Perry amerikai énekesnő-dalszövegíró második nagylemeze és debütáló albuma új kiadójánál
 One of the Boys, szituációs komédia